Oenopota bicarinatus är en snäckart som först beskrevs av Couthouy 1839.  Oenopota bicarinatus ingår i släktet Oenopota och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
bicarinatus